Oblężenie Konstantynopola (674–678)
 Oblężenie Konstantynopola (717–718)
 Atak Rusów na Konstantynopol (860)
 Zdobycie Konstantynopola przez krzyżowców w 1204 roku w czasie IV krucjaty
 Zdobycie Konstantynopola przez Greków w 1261 roku
 Upadek Konstantynopola – zdobycie Konstantynopola przez Osmanów w 1453 roku
 Zdobycie Konstantynopola 1453 (panorama) – panorama autorstwa studentów krakowskiej ASP w Górkach Wielkich

Zobacz też 
 Oblężenie Konstantynopola (strona ujednoznaczniająca)